Explode (album), een album van de punkband The Unseen
 Explode (Cover Drive), een single uit 2012 van de popgroep Cover Drive
 Explode (Jordan & Baker), een single uit 2002 van de house-act Jordan & Baker
 Explode (Nelly Furtado), een single uit 2004 van de zangeres Nelly Furtado